Столбовка — название нескольких населённых пунктов:
 Столбовка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Столбовка — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Столбовка — деревня в Октябрьском районе Пермского края.